A State of Trance 2012 — альбом-компиляция Armin van Buuren, девятый сборник в серии A State of Trance, выпущенный 1 марта 2012 лейблом Armada Music. В треклист попали также работы от российских транс-продюсеров — Eximinds, Alexander Popov, Abstract Vision & Elite Electronic. Диск занял 12-е место в американском хит-параде электронных альбомов, публикуемом в журнале Billboard.

Список композиций

CD1: On The Beach 
 1. Omnia & IRA — The Fusion (Armin van Buuren’s Intro Edit)
 2. VillaNaranjos — Granadella
 3. Sunlounger feat. Zara Taylor — Try To Be Love (Roger Shah Naughty Love Mix)
 4. The Blizzard — Piercing The Fog
 5. Audien — Keep This Memory
 6. Alexander Popov — When The Sun (Eximinds Remix)
 7. Nash & Pepper — Ushuaia Memories
 8. Mike Foyle & ReFeel — Universal Language
 9. Tenishia — Always Loved, Never Forgotten (The Day Will Come)
 10. Andy Moor feat. Jessica Sweetman — In Your Arms
 11. Mark Otten — Hyperfocus (Wezz Devall Remix)
 12. Armin van Buuren feat. Ana Criado — Suddenly Summer
 13. Alex M.O.R.P.H. & Protoculture — Waking Up The Stars
 14. Susana & Max Graham — Down To Nothing (A State of Trance Edit)
 15. Lemon & Einar K — We Are What We Are

CD2: In The Club 
 1. Ashley Wallbridge — Mumbai Traffic (Club Mix — Armin van Buuren’s Intro Edit)
 2. W&W — Invasion [ASOT 550 Anthem] (Club Mix)
 3. Alexander Popov — Attractive Force
 4. Orjan Nilsen — Amsterdam
 5. James Dymond — Overthrow (Protoculture Remix)
 6. Abstract Vision & Elite Electronic — Kinetic
 7. Armin van Buuren presents Gaia — J’ai Envie De Toi
 8. Abstract Vision & Elite Electronic — Blossom
 9. Wiegel Meirmans Snitker — Nova Zembla (Armin van Buuren Remix)
 10. Andrew Rayel — 550 Senta (Aether Mix)
 11. Ralphie B — Icarus
 12. MaRLo — Megalodon
 13. Armin van Buuren & Orjan Nilsen — Belter
 14. Gareth Emery feat. Christina Novelli — Concrete Angel (John O’Callaghan Remix)
 15. Paul van Dyk feat. Ummet Ozcan — Dae Yor
 16. John O’Callaghan & Heatbeat — Las Lilas
 17. Aly & Fila vs Jwaydan — Coming Home

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Armada Music
 Armin van Buuren — A State Of Trance 2012
 A State of Trance 2012 на Allmusic

Сборники 2012 года
Альбомы Армина ван Бюрена
Сборники на английском языке